Buskermolen ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Buskermolen (* 1972), niederländischer Fußballspieler
 Sanne Buskermolen (* 1982), niederländische Musicaldarstellerin